Ostrocerca är ett släkte av bäcksländor. Ostrocerca ingår i familjen kryssbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kryssbäcksländor
Ostrocerca